A Tiszta üzlet (Just Business) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizennegyedik epizódja, összességében pedig a hetvenegyedik.

Az epizód kezdetén a raktárban Sara újabb injekciót ad be Michaelnek, miközben Lincoln, a raktárt körbejárva megpillantja Self autóját. Self felhívja Michaelt és a Scylla hiányzó darabját követeli, majd pedig gázlövedéket lő be a raktárba a raktár melletti épület tetejéről. Azonban Lincoln leüti, majd pedig a raktárba viszi, ahol megjelenik Gretchen is egy géppuskával, hogy kimentse Selfet.
Mahone találkozik Langgal és érdeklődik, hogy ismer-e olyan embert, akiben megbízhatnak.

A Cég emberei teljes műholdas keresést folytatnak Michael és Lincoln után. Krantz tábornok a testvéreken kívül utasítja az embereit, hogy Selfet és Gretchent is meg kell találniuk.

A raktárban Michael elmondja a többieknek, hogy nem fogják odaadni a Scylla darabot Selfnek. Sucre eközben elrejtőzik Selfék kocsijának csomagtartójában és kap egy üzenetet Michaeltől, hogy minden rendben lesz a tervvel. Azonban a kocsiban Self és Gretchen figyelik a raktárat a laptopon egy kamera segítségével, amit korábban helyeztek el bent. Megérkeznek a Fauntleroy hotelhez. Sucre kiszáll a csomagtartóból és megtalálja a maradék gázlövedékeket.

Lincoln és Sara aggódnak Michael egészségéért. Ezalatt Michael elrejti a Scylla hiányzó darabját
a raktár mellékhelyiségében, amelyet a laptopon keresztül lát Self és Gretchen.

Gretchen követeli Selftől, hagy beszéljen a kislányával. Ekkor Self felhívja Zsebest, aki át is adja a telefont Emilynek. Gretchen megígéri neki, hogy Zsebes nem fogja bántani, és hamar újra látják majd egymást. A beszélgetés után egy férfi kopogtat be hozzájuk, hogy bibliákat árul, ám Zsebes nem hisz neki és leüti.

Közben Mahone találkozik Wheeler ügynökkel és a segítségét kéri a Cég ellenében, majd pedig felhívja Michaelt, hogy hogy állnak a Scyllával.

Lisa átadja a Tábornoknak a felmondását, mialatt a Cég emberei megtalálják Selfet és Gretchent. Krantz tábornok elrendeli mindkettejük meggyilkolását.

Eközben Sucre és Sara elmennek a hotelba, ahol Self és Gretchen vannak. Michael elküldi Lincolnt a hotellel szemben lévő épület tetejére, hogy figyelje Selféket. Lincolnnál vannak a maradék gáztöltények. Mikor Selfet értesíti Vikan, hogy a vevő megérkezett, a hotel recepciósa felhívja, hogy nem sokkal korábban őket keresték.

Ekkor Gretchen elindul a lépcsőházba, ahol Sucre megtámadja, majd pedig verekedni kezdenek. Lincoln belő egy gázlövedéket Self hotel szobájába, aki szintén elhagyja azt, majd pedig látja, hogy Sucre és Gretchen verekednek. Ezt követően Self a tetőre megy, hogy a vészkijáraton át távozzon. Ám így Michael karjaiba rohan, aki elveszi tőle a Scyllát. Ahogy Michael fut a Scyllával, hirtelen rosszul lesz és elered a vér az orrából, majd pedig összeesik. Self visszaveszi tőle a Scyllát, és mikor már épp lelőné, megjelennek a Cég emberei, így Self elmenekül.

Sara megmenti Sucrét Gretchentől, aki kirohan a hotelból és tüzet nyit Lincolnra, majd pedig ellop egy autót. Ezek után Gretchen felveszi Selfet és elmennek a Scyllával. Ferguson és az emberei pedig elviszik Michaelt, amit Lincoln tehetetlenül néz. A raktárban Lincék rájönnek, hogy a Scylla hiányzó részét is elvitte már Self és Gretchen.

Zsebes a megkötözött férfi fejéhez pisztolyt szegez, de Rita - Gretchen húga - lebeszéli róla, hogy megölje a férfit. Ezután Theodore elengedi Ritát és Emilyt, majd eloldozza a 'bibliaárus' férfit is, aki erre hirtelen leüti és szól telefonon, hogy elkapta Bagwellt.

Self és Gretchen találkozik Vikannal, aki közli velük, hogy a Scylla most már teljes és a vevő is úton van. Erre Self agyonlövi Vikant és az emberét, majd pedig elmondja Gretchennek, hogy innentől már ők is el tudják intézni a dolgot.

Mindeközben Mahone figyeli, ahogy Lang és Wheeler tanakodnak. Lang közli vele, hogy a főállamügyésznek elmondhat majd mindent. Ám később Alex rájön, hogy nincs semmiféle alku az államügyésszel.

A Cég főhadiszállásán Michaelt előkészítik a műtétre. Lincoln követeli a Tábornoktól, hadd láthassa az öccsét. Az epizód végén Krantz tábornok alkut ajánl neki: szerezze vissza a Scyllát Selftől és Gretchentől, cserébe megmentik Michael életét.

A szökés epizódjai